Gidget bezeichnet:

 den Originaltitel einer US-amerikanischen Filmkomödie, siehe April entdeckt die Männer
 eine US-amerikanische Fernsehserie des Senders ABC, siehe Gidget (Fernsehserie)